Баумгартен () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Гюстров. Подчиняется управлению Бютцов Ланд. Население составляет 909 человек (2009); в 2003 г. — 974. Занимает площадь 38,80 км². Официальный код — 13 0 53 004.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании